Sect – gruppo musicale brasiliano
 SECT – gruppo musicale canadese